Авл Семпроній Атратін () — преномен, номен і когномен декількох представників патриціанської частини роду Семпроніїв у Стародавньому Римі під час Римської республіки:
 Авл Семпроній Атратін (V ст. до н. е.) — консул 497 і 491 років до н. е., інтеррекс 482 року до н. е.
 Авл Семпроній Атратін — військовий трибун з консульською владою (консулярнй трибун) 444 року до н. е.
 Авл Семпроній Атратін — триразовий військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 425, 420 і 416 років до н. е.
 Авл Семпроній Атратін — начальник кінноти 380 року до н. е.